Саргеми́н-Кампа́нь () — упразднённый кантон во Франции, в регионе Гранд-Эст, департамент Мозель, округ Саргемин.

Численность населения кантона в 2007 году составляла 26284 человека. Код INSEE кантона — 5750. В результате административной реформы кантон Саргемин-Кампань был упразднён, а его коммуны объединены с коммунами кантона Саргемин с административным центром в коммуне Саргемин. До марта 2015 года в состав кантонаСаргемин-Кампань входила 21 коммуна, административный центр располагался в коммуне Саргемин, которая не входила в состав кантона и до марта 2015 года являлась административным центром двух кантонов: Саргемин-Кампань и Саргемин.

Коммуны кантона 
Из-за упразднения кантона, все коммуны перешли во владения кантона Саргемин.

См. также 						
 Кантоны департамента Мозель

Ссылки 						
 Национальный институт статистики 

Упразднённые кантоны департамента Мозель